Coopergatos ou falsas cooperativas, são empreendimentos econômicos que se fazem passar por cooperativas, mas, na verdade, existem apenas para burlar a legislação trabalhista. As principais característica de uma "coopergato" é a inexistência de práticas efetivas de autogestão e a persistência de vínculos de trabalho semelhantes à relação patrão-empregado.

Tanto o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público, quanto a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) combatem essa forma destorcida de cooperativismo.

Cooperativismo